Kurt Bennewitz ist der Name folgender Personen:

* Kurt Bennewitz (Chemiker) (1886–1964), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Kurt Bennewitz (Widerstandskämpfer) (1902–1945), deutscher Widerstandskämpfer